IT, It ali it je lahko:

 Tisto (roman), v izvirniku It – roman ameriškega pisatelja Stephena Kinga in njegove filmske adaptacije:
 Tisto (miniserija) – dvodelna miniserija iz leta 1990
 Tisto (fim, 2017)
 .it, vrhnja internetna domena za Italijo

Kratica 
 Informacijska tehnika
 Italija (koda po ISO 3166)
 italijanščina (koda po ISO 639-1)